

Anatomia humana 
 Anulus fibrosus disci intervertebralis — anel fibroso do disco intervertebral
 Annulus of Zinn ou tendão anular ou anulus tendineus communis, ao redor do nervo ótico
 Annular ligament (desambiguação)
 Digitus anularis ou dedo anular
 Anulus ciliaris ou corpo ciliar
 Anulus femoralis ou anel femoral
 Anulus inguinalis superficialis ou anel inguinal superficial
 Anulus inguinalis profundus ou anel inguinal profundo
 Anuli fibrosi cordis ou aneis fibrosos do coração
 Anulus umbilicalis ou anel umbilical

Outros 
 Annulus (engenharia), engrenagem externa numa engrenagem epicíclica
 Lago anular, lago no formato de anel causado pelo impacto de um meteoro
 Anel circular (mathemática), forma entre dois círculos concentricos
 Anel (botânica), estrutura num esporângio dos pteridófitos
 Anel (micologia), estrutura num cogumelo
 Anel (zoologia), estrutura induzida
 Anel (hidrante), local onde um hidrante é implantado
 Anel (poço de petróleo), local onde um os cilindros de extração são implantados
 Anelação,  reação química na qual um novo anel é construído na formação de outra molécula

Veja também 
 Aneleto (desambiguação)
 Eclipses anulares
 Ciclone tropical anular
 Combustor anular
Desambiguação